Svjetsko prvenstvo u reliju 2008. je 36. sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju. 

Francuski vozač Sébastien Loeb u svom Citroënu, uspješno je obrani naslov svjetskog prvaka, zajedno sa svojim suvozačem Daniel Elenaom. To im je rekordni peti uzastopni naslov. Momčad Citroën osvojila je četvrti naslov među proizvođačima.

Momčadi i vozači 
 Citroën Total WRT (World Rally Team), automobil: Citroën C4 WRC (vozači: Sébastien Loeb i Dani Sordo)

 BP Ford Abu Dhabi WRT, automobil: Ford Focus RS WRC07 (vozači: Mikko Hirvonen i Jari Matta Latvala)

 Subaru WRT, automobil: Subaru Impreza WRC08 (vozači Petter Solberg i Chris Atkinson)

 Stobart VK M-Sport Ford WRT, automobil: Ford Focus RS WRC07 (vozači: Gigi Galli i Hening Solberg/Matthew Wilson/Francois Duval)

 Munchi's Ford WRT, automobil: Ford Focus RS WRC06 (vozači: Frederico Villagra i Luis Perez Companac)

 Suzuki WRT, automobil: Suzuki SX4 WRC (vozači: Toni Gardemeister i Per Gunnar Andersson)

Raspored utrka

Promjene 

U sezoni 2008. tvrtka Pirelli postala je jedini dobavljač guma za sve momčadi, a zabranjeno je korištenje pjena kojom se guma automatski "sama" zakrpa kada se probuši. 
Marcus Grönholm bivši dvostruki svjetski prvak u reliju povukao se u mirovinu, nakon prošlogodišnje neizvjesne borbe za titulu i osvajanja drugog mjesta, čime je povećao izgleda da Sebastian Loeb ponovni prošlosezonski uspjeh i postane svjetski prvak petu godinu zaredom.

Prvenstvo

Poredak

Prvenstvo vozača

Poredak momčadi 

 2008